Monoplane (engl. monoplane ‚Eindecker‘) bzw. Monoplan steht für:
 Burga Monoplane, britisches Flugzeugmodell
 Clément-Bayard Monoplan, französisches Flugzeugmodell
 Koechlin & Pischoff Monoplan, französisches Flugzeugmodell